Whites steht für: 
 eine britische Sitcom aus dem Jahr 2010, siehe Whites (Fernsehserie)
 eine Markenname für Tauchanzüge von der Firma Aqua Lung International.
 Zara Whites, eine indische Schauspielerin